In het seizoen 2022/2023 komt FC Groningen uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Groningen ook weer uitkomen in de KNVB Beker.

Selectie 2022/2023

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2023

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Winter

Aangetrokken 2022/23

Vertrokken 2022/23

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB Beker

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

FC Groningen naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2022/23